Lodge (bouwwerk), een gebouw voor recreatief gebruik, zoals een vakantiewoning, een safari lodge of een soort hotel
 Lodge (bedrijf), een Amerikaanse producent van kookpannen
 The Lodge (Australië), de ambtswoning van de eerste minister van Australië

Plaatsen 
 Lodge (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Lodge (South Carolina), een kleine plaats in de Amerikaanse staat South Carolina

Personen 
 George Cabot Lodge (1873–1909), Amerikaans dichter
 John Lodge (1945), Brits basgitarist en zanger
 Henry Cabot Lodge jr. (1850–1924), Amerikaans politicus
 Henry Cabot Lodge jr. (1902–1985), Amerikaans politicus
 Oliver Lodge (1851–1940), Brits natuurkundige en schrijver
 Thomas Lodge (ca. 1558–1625), Engels dichter en toneelschrijver

Zie ook 
 Loge